Лос-Анжелес - місто у Каліфорнії, США
 Лос-Анджелес - адміністративна одиниця у Каліфорнії
 Лос-Анджелес - річка у окрузі Лос-Анжелес у Каліфорнії
 Лос-Анджелес — переписна місцевість в окрузі Вілласі, штат Техас
 Лос-Анжелес - футбольний клуб з однойменного міста
 Лос-Анджелес - тип американських підводних човнів